Spirulina е род Цианобактерии от разред Croococcales.

Представителите на рода са влакнести клетки спирално навити наляво. Срещат се основно в тропическите и субтропическите езера с високо рН и концентрация на карбонати и бикарбонати.

Съдържат големи количества витамини, основно от групата на В витамините и каротин.

Видове

Източници 

Cyanophyceae